Клапје може да се односи на:

 Клапје (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Клапје (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро